Het WTA-tennistoernooi van Canberra (officieel Canberra Women's Classic) van 2003 vond plaats van zondag 5 tot en met zaterdag 11 januari 2003 in de Australische federale hoofdstad Canberra. Het was de derde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt­banen.

Enkelspel 
Titelhoudster Anna Smashnova was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Française Nathalie Dechy strandde al in de eerste ronde.

Het tweede reekshoofd, Meghann Shaughnessy uit de Verenigde Staten, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als vijfde geplaatste Italiaanse Francesca Schiavone in twee sets. Shaughnessy wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Canberra op haar naam te schrij­ven. Het was haar derde WTA-titel, de eerste sinds anderhalf jaar. Zij won US$ 16.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Nannie de Villiers en Irina Seljoetina hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd uit Spanje, Virginia Ruano Pascual en Magüi Serna, strandde al in de eerste ronde.

Het als tweede geplaatste duo Tathiana Garbin en Émilie Loit won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste koppel Dája Bedáňová en Dinara Safina in drie sets. Het was hun eerste, en enige, gezamen­lijke titel. De Italiaanse Garbin had daar­naast zes eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Française Loit vier.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Canberra 2003
Canberra